Кубок России по футболу 2009/2010 годов — российский футбольный турнир среди профессиональных российских клубов, также в кубке приняли участие три любительских клуба (пермский «Октан», московский «КАИТ-Спорт» и «Зоркий» Красногорск). Проводился по системе с выбыванием начиная с 1/512 финала. Первая стадия турнира стартовала 20 апреля 2009 года. Победителем турнира стал «Зенит» Санкт-Петербург, право выступления в Лиге Европы 2010/11 получил финалист розыгрыша — «Сибирь» Новосибирск, так как «Зенит» ранее получил право выступать в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Регламент 
На всех этапах победители пар определялись по результату одного матча. Если матч за Кубок России заканчивался в основное время вничью, то назначалось дополнительное время (два дополнительных тайма по 15 минут каждый, без перерыва), но если и в дополнительное время не выявлялся победитель, то он определялся в серии 11-метровых ударов.

Соревнование состояло из трех этапов:
 первый этап — до 1/64 финала включительно;
 второй этап — матчи 1/32 финала;
 третий этап — с 1/16 финала по финальный матч включительно.

В матчах первого этапа хозяева полей определялись по наибольшей разности выездов и приёмов, а в случае равенства этого показателя — жребием. В 1/32 финала хозяева полей определялись жребием (команды клубов Первого дивизиона проводили матчи на выезде, если на этой стадии встречаются с командами клубов Второго дивизиона и ЛФЛ). На стадии 1/16 финала команды клубов Премьер-лиги проводили матчи в гостях. В матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала хозяева полей определялись по наибольшей разности выездов и приёмов, а в случае равенства этого показателя — жребием (при этом отсчёт разности выездов и приемов начинался с 1/16 финала).

Представительство клубов по лигам 
 ЛФЛ: 3 клуба
 Второй дивизион: 81 клуб
 Первый дивизион: 20 клубов
 Премьер-лига: 16 клубов

1/512 финала

1/256 финала

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

Весенняя стадия

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал 

 Из 16 команд Премьер-Лиги лишь 4 преодолели стадию 1/16 финала — для большинства болельщиков это стало полной неожиданностью. Из этих 4 команд две («Спартак» и «Москва») выбыли из розыгрыша на более поздних стадиях, но ещё две команды — «Сибирь» и «Алания» — получили право играть в Премьер-лиге в 2010 году, так что на стадии полуфинала команд Премьер-лиги в Кубке было по-прежнему 4.
 Второй раз в истории Кубка России в финале приняли участие две немосковские команды. Первый такой финал состоялся в 2004 году («Терек» — «Крылья Советов» 1:0).
 Из 7 матчей весенней стадии кубка России по футболу 3 закончились со счетом 3:0, в четвёртом одной из команд было засчитано техническое поражение — 0:3.

Примечания

Ссылки 
 Информация о кубке на сайте ПФЛ
 Регламент соревнования за Кубок России по футболу 2009/2010 гг.
"футбол" № 17/2009 стр.30 1/512

Кубок России по футболу
Футбол в России в 2009 году
Футбол в России в 2010 году